Бьёрн Себастьян Старке Хедлунд (; 6 июня 1996, Стокгольм, Швеция) — шведский футболист, защитник клуба «Кальмар». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Старке Хедлунд — воспитанник клубов «Алвсьё», «Броммапойкарна» и немецкого «Шальке 04». В сезоне 2014/2015 он выступал за дублирующую команду. В 2015 году Себастьян вернулся на родину, где присоединился к клубу ГАИС. 18 июля в матче против «АФС Юнайтед» он дебютировал в Суперэттане. В начале 2016 году Старке Хедлунд перешёл в «Кальмар». 2 апреля в матче против «Йёнчёпингс Сёдра» он дебютировал в Аллсвенскан лиге.

Международная карьера 
В 2016 году Себастьян в составе олимпийской сборной Швеции принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 SvFF profile
 Elite Football profile

Футболисты Швеции
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Валюр»